Бахаров — фамилия. Известные носители:

 Бахаров, Борис Сергеевич (1902—1944) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Бахаров, Захари (род. 1980) — болгарский актёр.